Lars Jakobsson, med variantformer, kan syfta på:

Lars Jakobsson, bonde som hjälpte Gustav Vasa
Lars Jakobson, författare
Lars Jacobsson, fotbollstränare
Lars Jacobsson, redaktör
Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri
Lars Jacob Jakobsson, skådespelare, musiker och scenograf 
Lars Jacobson, tandläkare